Ланган может означать:

Фамилия 
 Ланган, Гленн (1917—1991) — американский актёр театра, кино и телевидения.
  (род. 1952) — американский владелец ранчо, самоучка, «самый умный человек в мире» с IQ 195—210.
  (род. 1974) — американская писательница.

Прочее 
  — коммуна в департаменте Иль и Вилен (Франция).

См. также 
 Ланганс
  — лондонский ресторан.